Para la información sobre los bots en Wikipedia véase Wikipedia:Bots

Bot puede referirse a:

Informática 

 Bot, programa informático que efectúa tareas automáticas mediante Internet.
Bot comerciante, programa informático que realiza operaciones automatizadas en mercados financieros por internet
 Bot conversacional, un programa informático que simula mantener una conversación con una persona.
Bot social, tipo particular de bot conversacional que se usa en redes sociales para generar mensajes automáticamente
Twitterbot, software que controla una cuenta de Twitter.
Bot de Wikipedia, bots que realizan tareas en Wikipedia.

Geografía 
 Bot, municipio de la provincia de Tarragona, España.

Personajes 
 Marc Le Bot (1921-2001), escritor francés.

Empresas 

 Banco de Taiwán (siglas en inglés BOT), banco con sede en Taipéi, República de China.
 Banco de Tanzania (siglas en inglés BOT), banco central de Tanzania.
 Banco de Tailandia (siglas en inglés BOT), banco central de Tailandia.